YV steht als Abkürzung für:
 Mesa Airlines, US-amerikanische Regionalfluggesellschaft (IATA-Code)
 ebenso der IATA-Code von go! (Fluggesellschaft), eine Marke von Mesa Airlines
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Venezuela; siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Venezuela, Kfz-Kennzeichen
 Beverley, Vereinigtes Königreich, Kfz-Kennzeichen

Abkürzung